Der Begriff Jin-Dynastie steht für verschiedene historische Epochen in der chinesischen Geschichte:

 die Jin-Dynastie (265–420), die noch in die
 Westliche Jin-Dynastie (265–316) und die 
 Östliche Jin-Dynastie (317–420) unterschieden wird
 die Spätere Jin-Dynastie (Fünf Dynastien) von 936–947, eine der fünf Dynastien in der Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Reiche
 die Jin-Dynastie (1125–1234) der Jurchen (Dschurdschen)
 die Spätere Jin-Dynastie (1616–1636), ursprünglicher Name der Qing-Dynastie